Violet () — многозначное понятие.

 Violet («Фиолетовый альбом») — альбом Юрия Наумова.
 Violet — альбом группы The Birthday Massacre.
  — мюзикл по мотивам рассказа Дорис Беттс, впервые поставленный в 1997 году.
  (2019) — роман Скотта Томаса.

См. также 
 Вайолет, Тесса (род. 1990) — американский видеоблогер и певица.